Spogomi, ein Kofferwort aus japanisch spo-tsu und gomi, dt. „Sport“ und „Müll“ bezeichnet das Müllsammeln im Zuge von Sport-Treiben, speziell Jogging.

Sport 
Der Japaner Kenichi Mamitsuka gilt als Erfinder der entsprechenden Sportart; 2007 verfasste er ein dbzgl. Regelwerk und wandte sich an Schulen, um Turniere zu veranstalten, welche mittlerweile (Anfang 2023) im ganzen Land durchgeführt werden.

Im November 2023 soll in der japanischen Hauptstadt Tokio die erste Spogomi-Weltmeisterschaft stattfinden.

Regeln 
Aus jeweils drei Personen gebildete Mannschaften müssen in einem limitierten Zeitrahmen Müll sammeln; für Menge und Art erhalten sie Punkte. Abschließend muss ihr gesammelter Müll von ihnen korrekt sortiert werden.

Sonstiges 
Im als sehr sauber, korrekt und ordentlich geltenden Japan fiel die Idee auf fruchtbaren Boden.

Siehe auch 
 Vermüllung

Weblinks 
 odditycentral.com: SpoGomi – How Japan Turned Collecting Trash Into a Competitive Sport
 Youtube.com: Shingo Kunieda in Sustainability ModeWhat is “SPOGOMI”?

Quelle 
 Badische-zeitung.de Unterm Strich 27. Februar 2023, Felix Lill: Sportler und Sammler

Einzelnachweise 

Sport
Kultur (Japan)
Abfallvermeidung
Laufveranstaltung
Sportart